Bruno Zanettin – scienziato ed esploratore italiano
 Lino Zanettin – bobbista italiano
 Pierantonio Zanettin – politico italiano